Keern (Hoorn), een straat in Hoorn
 Keern (Kolhorn), een straat in Kolhorn
 Keern (Medemblik), een straat in Medemblik